Немецкие подводные лодки
 U-104 (1917)
 U-104 (1940)